Појам Пуерто дел Росарио може да се односи на:

 Пуерто дел Росарио (Шпанија)
 Пуерто дел Росарио (Салтиљо), насеље је у Мексику у савезној држави Коавила у општини Салтиљо